Ка́ратйо́ки () — река в России, протекает по территории Суоярвского городского поселения Суоярвского района Карелии. Длина реки — 4 км, площадь водосборного бассейна — 1700 км².

Река берёт начало из озера Салонъярви на высоте 146,3 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в восточном направлении.

Впадает в озеро Суоярви на высоте 137,0 м над уровнем моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют. До 1905 года в возле устья Каратйоки располагался Железоделательный завод святой Анны.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112002000014052.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Суоярви
Реки Суоярвского района